La gara di Fioretto individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 19 luglio 2014.

La vincitrice è stata l'italiana Arianna Errigo che ha conquistato la seconda medaglia d'oro individuale nella rassegna iridata battendo in finale l'altra italiana Martina Batini. La medaglia di bronzo è stata conquistata dall'altra italiana Valentina Vezzali e dalla tunisina Inès Boubakri.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2014

Collegamenti esterni
  
 

Campionati mondiali di scherma 2014